Соревнования по вольной борьбе на V летней Спартакиаде народов СССР проходили с 21 по 23 июля 1971 года в Москве. Параллельно был проведён 27-й чемпионат СССР по вольной борьбе.

Медалисты

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984;
 Панорама спортивного года 1971 / Сост. Мирошников В. — М.: Физкультура и спорт, 1972.

Вольная борьба на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по борьбе в Москве
Летняя Спартакиада народов СССР 1971
Июль 1971 года
Спорт в России в 1971 году
1971 год в борьбе